Иван Алёхин:
 Алёхин, Иван Васильевич (1920—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер Ордена Славы.
 Алёхин, Иван Владимирович (род. 1993) — российский биатлонист.
 Алёхин, Иван Тихонович (1936—2022) — лауреат Государственной премии СССР (1983).